Roby steht für:

Orte in Europa:
 Roby (Merseyside), Ort in England, Vereinigtes Königreich
 Roby (Polen), deutsch Robe, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roby (Illinois), Ort in Illinois
 Roby (Missouri), Ort in Missouri
 Roby (New Hampshire), Ort in New Hampshire
 Roby (Tennessee), Ort in Tennessee
 Roby (Texas), Ort in Texas

Roby ist der Familienname folgender Personen:
 Bradley Roby (* 1992), US-amerikanischer Footballspieler
 Erica Roby, US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin
 James Roby (* 1985), englischer Rugby-League-Spieler
 Martha Roby (* 1976), US-amerikanische Politikerin
 Pamela A. Roby (* 1942), US-amerikanische Soziologin

Siehe auch:
 Raby